Inneres bezeichnet:

 die Menge aller inneren Punkte einer Teilmenge eines topologischen Raums, siehe innerer Punkt
 den Zuständigkeitsbereich eines rsp. des Innenministeriums
 in den Wendungen „sein Inneres“ oder „das Innere eines Menschen“ seine Psyche (sein Seelen- oder Gefühlsleben)

Siehe auch:

 Innereien
 Innenraum